Questa è stata la prima edizione di questo torneo.

In finale Holger Rune ha sconfitto Nino Serdarušić con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Carlos Taberner (semifinale)
  Dmitrij Popko (quarti di finale)
  Paolo Lorenzi (secondo turno)
  Holger Rune (campione)

  Jay Clarke (semifinale) 
  Maxime Janvier (quarti di finale)  
  Lorenzo Giustino (primo turno) 
  Gastão Elias (quarti di finale)

Qualificati 

  Matheus Pucinelli de Almeida (secondo turno)
  Matija Pecotic (primo turno)

  Francesco Forti (secondo turno) 
  Nerman Fatić (secondo turno)

Wildcard 

  Marco Bortolotti (primo turno)
  Fletcher Scott (primo turno)

  Giulio Zeppieri (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Internazionali di Tennis Verona 2021